Појам Барово везан је за следеће топониме:

 Барово (Демир Капија), село у општини Демир Капија, Северна Македонија;
 Барово (Сопиште), село у општини Сопиште, јужно од Скопља, Северна Македонија;
 Барово (Белорусија), село у Гродненској области, Белорусија;
 Барово (Русија), село у Московској области, Русија.